Duquet peut désigner :

Patronyme 

 Cyrille Duquet (1841 - 1922), un orfèvre, flûtiste et inventeur québécois.
 Denis Duquet, un chroniqueur automobile québécois, œuvrant pour Le Guide de l'auto (créé en 1967 par Jacques Duval) depuis 1980.
 Georges-Henry Duquet (1887 - 1967), un peintre québécois, fils de Cyrille Duquet.
 Gérard Duquet (1909 - 1986), un homme politique québécois.
 Léonie Duquet (1916 - 1977), une religieuse française, disparue pendant la dictature militaire en Argentine.
Suzanne Duquet (1916-2000), une peintre et une personnalité de La Boîte à Surprise.

Odonyme 

 Rue Alice-Domon-et-Léonie-Duquet, une voie du  de Paris.

Voir aussi

Lien externe 
 
Patronyme québécois
Patronyme franc-comtois